Манжета (манжет) (від  - нарукавник) — слово, що в залежності від контексту може мати такі значення: 

Манжета (техніка) (; ; ) — основний елемент контактного ущільнювального пристрою манжетного типу, що запобігає витіканню рідини або газу з області вищого тиску в область нижчого тиску, а також захищає деталі від попадання на них бруду та пилу. 

Манжет або манжета (елемент одягу) (слово часто використовується в множині — манжети) — частина одягу, що закінчує рукави сорочки. Зазвичай прямокутна частина тканини, що огортає руку і має застібку у вигляді ґудзика чи запонки. Ґудзиків може бути два або більше, але це переважно в жіночого одягу.

Манжет (манжета) книги — обгортка подарункового видання у вигляді смужки паперу зі склеєними кінцями. 

Багатозначні терміни